Escharoides är ett släkte av mossdjur. Escharoides ingår i familjen Exochellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Escharoides